THR poate fi:

 THR Marea Neagră, companie din industria turismului
 THR Consulting Group, școală românească de pregătire profesională în turism și industria ospitalității